Leina est un village situé dans la commune de Tahkuranna du Comté de Pärnu en Estonie.

Notes et références 

Leina